Олейниченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Олейниченко, Галина Васильевна (1928—2013) — оперная певица, солистка Большого театра, Народная артистка РСФСР.
 Олейниченко, Дмитрий Елисеевич (1915—1951) — Герой Советского Союза.